Pilgrimage è un album in studio del compositore statunitense Robert Gass.

Tracce